Лучинский сельсовет:

 Лучинский сельсовет — в Гомельской области, Белоруссия (до 2009).
 Лучинский сельсовет — в Московской области, Россия (до 1994).